Влади́мир Пономарёв:
 Пономарёв, Владимир Александрович (род. 1977) — режиссёр анимационного кино.
 Пономарёв, Владимир Алексеевич (род. 1940) — советский футболист.
 Пономарёв, Владимир Борисович (род. 1957) — советский и российский футболист и тренер.
 Пономарёв, Владимир Георгиевич (в монашестве Варлаам; род. 1974) — русский священнослужитель, игумен, настоятель Спасо-Преображенского монастыря в Муроме.
 
 
 Пономарёв, Владимир Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.
 Пономарёв, Владимир Фёдорович (1860—1927) — русский морской офицер, генерал-лейтенант флота.